Antonia de Portugal :
 Antónia de Portugal (1845-1913), épouse du prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen (prince allemand). Antónia est également appelée Antónia de Bragance.
 Antónia de Bragance (1862-1959), épouse de Robert Ier (duc de Parme) (dernier souverain des duché de Parme).

Homonymie dynastique